Безродная — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Безродная, Светлана Борисовна (урождённая Ле́вина; род. 1934) — советская и российская скрипачка и дирижёр.
 Безродная, Юлия (настоящее имя Юлия Ивановна Яковлева; 1858—1910) — русская писательница, драматург и публицистка.